El Camí de Casa Josep és un camí del terme de Castell de Mur, a l'antic terme de Mur, al Pallars Jussà. És en terres de Vilamolat de Mur.

Arrenca del mateix poble de Vilamolat de Mur, des d'on surt cap al nord, lleugerament decantat a llevant, per menar a Casa Josep en uns 450 metres de recorregut.

Etimologia 
Es tracta d'un topònim romànic descriptiu: el camí pren el nom de la casa on mena.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Casa Josep